Леслі Ендрю Гарай (, 1924—2016) — американський ботанік, спеціалізувався на систематиці орхідних.

Біографія 
Леслі Ендрю Гарай народився в Угорщині у 1924 році. Він був куратором Oakes Ames Orchid Herbarium Гарвардського університету протягом 50 років.

Гарай здійснив ревізію багатьох видів орхідей, перекласифікував багато видів у різні роди та виділив такі нові роди:
 Chaubardiella, визначений у 1969 році з чотирьох видів, що раніше належали до родів Stenia, Kefersteinia, Chondrorhyncha, Chaubardia.
 Amesiella, визначений у 1972 році виокремленням виду Amesiella philippinensis з роду Angraecum.

Епоніми 
На честь Гарая названі таксони:
 Роди
 (Orchidaceae) Garayanthus Szlach.
 (Orchidaceae) Garaya Szlach.
 (Orchidaceae) Lesliea Seidenf.

 Види

Вибрана бібліографія 

 Venezuelan Orchids, Galfrid C. K. Dunsterville & Leslie A. Garay, éd. Andre Deutsch, Londres & Amsterdam, 1959–76, 334 pp. 
 Natural & artificial hybrid generic names of orchids, 1887—1965, 1966, Botanical Museum leaflets, Harvard University, 212 pp.
 Flora of the Lesser Antilles: Orchidaceae , 1974, Garay, Los Angeles, HR Sweet, éd. Amer Orchid Soc. 
 Orchids of Southern Ryukyu Islands, 1974, Leslie A. Garay & Herman R. Sweet, éd. Botanical Museum, Harvard University, 180 pp.
 Orchidaceae, Cypripedioideae, Orchidoideae, Neottioideae, vol. 9 de Flora of Ecuador, éd. NFR, 304 pp.
 Orchids Venezuela, Galfrid C. K. Dunsterville & Leslie A. Garay, 3 volumes, 1979, Publ. Oakes Ames Orchid Herbarium of the Botanical Museum of Harvard University. Cambridge, Massachusetts
 Systematics of the genus Stelis SW, 1979, Harvard University, Botanical Museum leaflets, 259 pp.
 Index to the orchid herbarium of Oakes Ames in the Botanical Museum of Harvard University, 1989, ed. Chadwyck-Healey, 204 pp.

Примітки 

Ботаніки США
Автори ботанічних таксонів
Канадські емігранти до США
Угорські емігранти до Канади